Coquet (eiland), Brits eiland
 Coquet (rivier), Britse rivier